Боловино — название населённых пунктов.

Россия 
 Боловино — деревня в Чухломском районе Костромской области.
 Боловино — деревня в Сосновском районе Нижегородской области.
 Боловино — деревня в Палкинском районе Псковской области.
 Боловино — деревня в Весьегонском районе Тверской области.
 Боловино — деревня в Борисоглебском районе Ярославской области.